Американський університет Київ (AUK) — це приватний заклад гуманітарних наук, заснований на американській моделі вищої освіти в Україні та підтримується університетом штату Арізона.

Кампус 
Розташуванням АУК є будівля Київського річкового порту 1961 року, яка перебуває під охороною та тепер відреставрована для освітніх потреб.

Дипломні програми 
Американський університет у Києві пропонує програми бакалаврату, магістратури та навчання впродовж усього життя у сферах ІТ та управління бізнесом. АУК також підтримує шляхи для подвійних ступенів, прискорених ступенів магістра, сертифікатів і програм занурення. Тому можна отримати два міжнародно визнані дипломи як в Україні, так і в США.

Співпраця 
АУК є філією Cintana Alliance, глобальної мережі, яка пропонує, серед іншого, можливості обміну для студентів і викладачів, а також програми подвійних дипломів.

Однією з кампаній-спонсорів АУК є ДТЕК, найбільший виробник електроенергії в Україні. Завдяки своїй академії він підтримує програми довготривалого навчання.

Примітки 

Приватні виші України
Засновані в Україні 2021
Навчальні заклади, засновані 2021